Суперлига Сербии 2018/19 — 13-й сезон высшего футбольного дивизиона Сербии. Чемпионский титул защищала «Црвена звезда».

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 16 клубов. Они играют между собой двухкруговой турнир (30 туров). По его результатам все клубы разделяются на две группы по 8 команд в каждой. Первая восьмёрка разыгрывает чемпионский титул и места в еврокубках, а вторая определяет две команды, которые покинут высший дивизион.

Еврокубковая квота 
Чемпион Сербии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Сербию представляют обладатель кубка страны (начинает со 2-го квалификационного раунда), а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате (стартуют с 1-го квалификационного раунда). Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

Плей-офф за чемпионство 

Заметки:

Плей-офф за сохранение места в Суперлиге

Стыковые матчи 
В стыковых матчах за сохранение места в Суперлиге сыграли занявшее 14-е место Суперлиге «Динамо» и победитель плей-офф за повышение Первой лиги «Инджия»

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Сербия
Чемпионат Сербии по футболу